

Жінки 
 Ілона Дучинська (1897—1978) — угорсько-австрійська революціонерка.
 Ірма фон Дучинська (1869—1932) — австрійська художниця і скульпторка.
 Дучинська Ніна Іванівна — доктор економічних наук, професор.
 Дучинська Олександра Тимофіївна (1858—1934) — українська педагогиня, директорка першої приватної жіночої гімназії в Російській імперії. Авторка української читанки і хрестоматії для недільних шкіл та шкіл для дорослих.

Чоловіки 
 Дучинський Антонін Філаретович (1880—1928) — український історик, архівознавець, педагог, громадський і науковий діяч. Ініціатор заснування Полтавського народного університету.
 Дучинський Євген — український легкоатлет. Чемпіон України з легкої атлетики в приміщенні — 4×400 метрів (2012).
 Дучинський Іван Філаретович (1873 — ? після вересня 1930) — протоієрей Окремого корпусу кордонної охорони УНР.

Примітки